Nordkanal steht für:

 Nordkanal, einen projektierten Kanal zwischen Rhein und Maas
 Nordkanal (Berlin), einen geplanten Kanal in Berlin 
 Nordkanal (Hamburg-Hammerbrook), einen ehemaligen Kanal in Hamburg
 Nordkanal (Meerenge), den Meeresteil zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland
Siehe auch:
 North Channel